Байгали́ Досымжа́нович Досымжа́нов (20 января 1920 — 9 июля 1998) — казахский советский оперный певец, театральный режиссёр, музыкальный педагог. Лауреат Сталинской премии второй степени (1949). Народный артист Казахской ССР (1954). Член КПСС с 1957 года.

Биография 
Родился 20 января 1920 года в Семипалатинске (ныне Семей, Казахстан).

Пению обучался в Алма-Атинском музыкальном училище под руководством Е. В. Иванова. В 1939—1941 годах учился в МГК имени П. И. Чайковского (класс Е. Ф. Петренко). В 1947 году окончил Алма-Атинскую консерваторию (класс А. М. Курганова).

С 1944 года — солист КазГАТОБ имени Абая. Певец с выразительным, мягким голосом широкого диапазона. Популяризатор казахских народных песен и песен народных композиторов. Выступал как концертный певец. Гастролировал за рубежом (ГДР, ЧССР, ПНР, Вьетнам, Канада).

С 1960 года также занимался режиссёрской деятельностью. С 1964 года и до конца жизни — главный режиссёр КазГАТОБ имени Абая (в 1965—1967 годах художественный руководитель).

С 1972 года заведующий кафедрой оперной подготовки Алма-Атинской консерватории (с 1986 года профессор).

Умер 9 июля 1998 года в Алматы.

Творчество

Оперные постановки 
 1963 — «Камар-Сулу» Е. Р. Рахмадиева
 «Алтынчач» Н. Г. Жиганова 
 «Амангельды» Е. Г. Брусиловского
 «Биржан и Сара» М. Т. Тулебаева (1975)
 «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (1978)
 «Бал-маскарад» Дж. Верди

Оперные партии 
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Ленский
 «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова — Левко
 «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова — Берендей
 «Руслан и Людмила» М. И. Глинки — Боян
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Владимир Игоревич
 «Фауст» Ш. Гуно — Фауст
 «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно — Ромео
 «Биржан и Сара» М. Т. Тулебаева
 «Абай» А. К. Жубанова и Л. А. Хамиди — Айдар
 «Назугум» К. Х. Кужамьярова — Баки
 «Камар-Сулу» Е. Р. Рахмадиева — Ахмет

Награды и премии 
 орден Отан (1996)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (03.01.1959; 03.02.1984)
 народный артист Казахской ССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Биржан и Сара» М. Т. Тулебаева, поставленном на сцене КазГАТОБ имени Абая (1946)

Примечания 

Народные артисты Казахской ССР
Члены КПСС
Персоналии:Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая
Выпускники Алма-Атинского музыкального колледжа
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Теноры
Теноры СССР
Теноры Казахстана